Die British Open 1994 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1993/94, das vom 30. März bis 7. April in Plymouth ausgetragen wurde. Diese Ausgabe bedeutete einen tiefen Einschnitt in der Turniergeschichte. Nach 9 Jahren als Ranglistenturnier in Derby (inklusive Vorgängerturniere sogar 14 Jahre) waren die British Open von den Midlands an die Südwestküste Englands umgezogen. Auch sonst gab es einige Veränderungen, so wurde das Turnier um einen Monat nach hinten verschoben und wurde damit zum letzten Turnier vor der Weltmeisterschaft. Außerdem musste das Turnier in diesem und den folgenden Jahren ohne Namenssponsor auskommen.

Titelverteidiger Steve Davis kam bis ins Halbfinale, wo es zu einer Neuauflage des Vorjahresfinals mit James Wattana kam. Diesmal setzte sich der Thailänder durch. Zum dritten Mal in Folge erreichte er das Endspiel, doch auch diesmal konnte er das Turnier nicht gewinnen. Diesmal war es Ronnie O’Sullivan, der ihn mit 9:4 besiegte. In seinem zweiten Jahr als Profi war es bereits der vierte Turniersieg für den Engländer, der dritte in dieser Saison.

Hauptturnier 
Nach vier Qualifikationsrunden, an denen die Spieler ab Platz 33 der Weltrangliste teilgenommen hatten, waren 32 Spieler übriggeblieben. Die Top 32 waren direkt für das Hauptturnier gesetzt, die 32 Qualifikanten wurden ihnen für die erste Runde zugelost. Bis zum Halbfinale blieb der Modus unverändert, das Finale wurde aber nur noch über 9 Gewinnframes (Best-of-17) statt wie im Vorjahr über 10 geführt.

Finale

Quellen 

1994
Snookerveranstaltung 1994
Billardturnier in Plymouth